Елизабет Австрийска може да се отнася до:
 Елизабет Австрийска (1437 – 1505), съпруга на краля на Полша и велик княз на литовското княжество Кажимеж IV Ягелончик
 Елизабет Австрийска (1526—1545), съпруга на краля на Полша и велик княз на литовското княжество Сигизмунд II Август
 Елизабет Австрийска (1554-1592), съпруга на краля на Франция Шарл IX
 Елизабет Франциска Австрийска (1831 – 1903)
 Елизабет Баварска (императрица на Австрия) (1837 – 1898), съпруга на Франц Йосиф I
 Елизабет Мария Австрийска (1883 – 1963), внучка на предходната, дъщеря на кронпринц Рудолф.